Саве́нко — поширене українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії 
 Савенко Андрій Федотович (1912—1987) — учасник Німецько-радянської війни, орденоносець. Відомий тим, що під час звільнення Києва в листопаді 1943 очолював групи саперів, яка обстежила та розмінувала Києво-Печерську Лавру.
 Савенко Андрій Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савенко Анатолій Іванович (1874—1922) — російській громадський та політичний діяч українського походження, юрист, автор путівників.
 Савенко Антон Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савенко Богдан Володимирович (1974) — український хокеїст, правий нападник.
 Савенко Василь Борисович ( 1949) — український оперний і камерний співак, бас — баритон.
 Савенко Василь Валерійович — капітан 2 рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савенко Віра Йосипівна ( 1929) — ланкова колгоспу імені 8 березня Карлівського району Полтавської області, Української РСР. Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Савенко В'ячеслав Якович (* 1851) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, кавалер ордена «За заслуги».
 Савенко Грицько — персонаж роману-детектива «Нова заповідь» Володимира Винниченка.
 Савенко Іван Володимирович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Савенко Іван Григорович (1924—1987) — український радянський живописець, Заслужений художник РФ, член Ленінградської організації Союза художників СРСР.
 Савенко Максим Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савенко Микола Дмитрович (1944) — український суддя.
 Савенко Михайло Михайлович (1949) — український політик.
 Савенко Михайло Михайлович (1937—2011) — український мостобудівельник, громадський діяч, засновник благодійного фонду опікування дитячими будинками.
 Савенко Олександр Миколайович (1955) — український журналіст, державний і громадський діяч.
 Савенко Петро Назарович (1795—1843) — вчений медик родом з України.
 Савенко Сергій Миколайович (1901—1976) — невролог родом з Полтавщини.
 Савенко Юрій Віталійович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савенко — справжнє прізвище Едуарда Лимонова, російського письменника, публіциста і політичного діяча, голови Націонал-Більшовицької Партії.

Див. також 
 Савенков
 Савенки

Примітки